Spomin je lahko:
 spomin - sposobnost pomnenja
 Spomin (igra)
 računalniški spomin - računalniška komponenta